Богославський Артем Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Богославський Володимир Матвійович — професор, медик, депутат ВР СРСР.
Прізвища